Z12 oder Z 12 steht für:

 Nissan Cube Z12, siehe Nissan Cube#Cube Z12 (2008–2020)
 Panhard Dyna Z12, siehe Panhard Dyna Z
 Z 12 Erich Giese, Zerstörer der deutschen Kriegsmarine

Z12